Cherry Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cherry Street Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 97000648
 Cherry Street Historic District (Arkansas), NRHP-Nr. 86003546

Siehe auch:
 North Cherry Street Historic District
 South Cherry Street Historic District